Por New Moon (Lua nova) pode estar à procura de:

Publicações
Lua Nova (romance) - livro de Stephenie Meyer (no original: "New Moon")
New Moon (revista)

Cinema
New Moon (1940) - filme com Jeanette McDonald e Nelson Eddy
The Twilight Saga: New Moon - filme (2009) com Kristen Stewart e Robert Pattinson

Música
New Moon (trilha sonora) - trilha sonora do filme de 2009
New Moon - álbum da banda Swallow the Sun

Desambiguações de artes